Профессиональная Футбольная Группа «А» 2010/2011 () — 87-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

2010/2011
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2010 году
Спорт в Болгарии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011